Ліндсі Девенпорт була дворазовою чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі господарку турніру і 1-шу ракетку світу Мартіну Хінгіс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Кваліфікаційна сітка

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Другий кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Тара Снайдер
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Міріам Шнітцер
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Єлена Костанич
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=65
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Адріана Герші
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3=4
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Мірослава Ваврінец
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=0
| RD1-score6-2=1
| RD1-score6-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Тара Снайдер
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Єлена Костанич
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Магі Серна
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=8
| RD3-team1= Тара Снайдер
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=3
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
Draw

1999
Тур WTA 1999